Гран-прі Італії 2013 (офіційно 2013 Formula 1 Gran Premio d'Italia) — перегони, дванадцятий етап чемпіонату світу «Формули-1» сезону 2013 (і 64-й Гран-прі Італії в історії «Формули-1»), проходить з 6 по 8 вересня на трасі «Монца», Монца, Італія.

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Чемпіонський залік пілотів

Чемпіонський залік конструкторів

Примітки

Посилання 

Гран-прі Італії
2013 в Італії
Вересень 2013
Звіти про Гран-прі сезону 2013 Формули-1